Sternberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Hazelius Sternberg
 Charles Mortram Sternberg
 Kaspar Maria von Sternberg